Кошсы́ () — племя в составе айлинских башкир.

Родовой состав 
(Родовые подразделения: ак-ай • бурангул • гузаир • кадыр • калмак • кулсыкай • кусякбирде • муслим • мэтэй • черемис • султан • сэкетэ • тэлкэ • тугыз • умэртэй • сабанак • сарт)

Анализ Y-DNA
Часть протестированных кошсо, оказались принадлежащими гаплогруппе N., субклад N1c1+L1034. Генофонд клана Кошсы (кушчи) оказался разнообразным, у них доминируют две гаплогруппы R1a и R1b, составляющие 80% в сумме, а оставшиеся 20% приходится на N1c. (N-17)

Территория расселения 
Кошсинцы переселились с берегов рр. Самара и Мелекес к устью реки Ик, оттуда по левобережью Камы перешли в северный Башкортостан и в долину реки Ай. На этнический облик кошсинцев оказали влияние пришедшие с запада племена ельдяк, еней, ставшие их припущенниками, и поволжские татары. В конце 18 — начале 19 в. племя делится на большекущинский и малокущинский роды (волости). Ныне на территории расселения племени кошсы находятся части Мечетлинского, Дуванского, Белокатайского районов Республики Башкортостан и части Красноуфимского, Артинского, Ачитского городских округов Свердловской области.

Этноним 
Народная этимология термина 'кошсы' значит — 'сокольничий'.

Кошсы и дуваны 
Кошсы (кушчи) — племя с давних времен, еще до расселения в Башкирии, связано с дуванцами. Кошсинцы рассказывают предания о приходе в Башкирию «с Алтая» или «с юга... двух стариков» — Дувана с 14 сыновьями и Кошсы.

По сообщению Рашид ад-Дина, эмир Мазук-кушчи, который находился на службе у монгольского каана и был старшим начальником сокольничих кушчиан, происходил из племени дурбан. По мнению Р. Г. Кузеева, дуваны являются потомками монгольского племени дурбан. Роль дурбанов в формировании ряда тюркских народов не раз отмечалась историками и этнографами.

По мнению И. П. Магидовича, племя кошсы (кушчи) также восходило к монголам. Ю. А. Евстигнеев включал кошсы в число племён тюрко-монгольского происхождения.

Библиография 
 Янгузин Р. З. Башҡорт ҡәбиләләре тарихынан. Өфө, 1995;
 Кузеев Р. Г. Происхождение башкирского народа. М., 1974.
 Гатауллин Р. Ш. Села и деревня Кущинского рода: Сборник материалов. — Уфа, 2007. — 132 с.
 Мечетлинский район Республики Башкортостан: энциклопедия. — Уфа: Мир печати, 2010. — 284 с.:илл. ISBN 978-5-9613-0148-9

Ссылки 
 История башкирских родов: Кошсо, Сызги, Упей
 История башкирских родов: Кошсо, Сызги, Упей

Примечания 

Башкирские племена
Этносы монгольского происхождения